Laura Inés Sánchez Álvarez (Montevideo, 21 de abril de 1958) es una actriz, comediante y profesora de teatro uruguaya.

Biografía 
Estudió en el Taller de la Alianza Uruguay-Estados Unidos entre 1975 y 1978 con Elena Zuasti.

Es una reconocida actriz de Uruguay y saltó a la fama en la pantalla chica con Telecataplum (en su segunda época) y Plop, luego de haber desarrollado una importante carrera en las tablas que inició muy joven y que jamás abandonó. Es considerada como uno de los nombres ineludibles (junto a su inefable compañera Imilce Viñas en los recordados sketches de La Coca y Mangacha) cuando de referirse a la tradición de humor femenino en el Uruguay se trata. Pero además, en los 37 años de carrera que Laura Sánchez ha transitado con éxito, ganándose el corazón del público, le ha tocado más de una vez, interpretar otros géneros además de la comedia.

Entre sus personajes televisivos más conocidos estaba Doña Lola quien se encontraba con su vecina Coquita, un sketch que realizó junto a Imilce Viñas en el programa televisivo de humor Plop.

En teatro estuvo en “Tijeras fatales”, “Cómo lo hace la otra mitad”, “Arrabalera”, “Humorium Uruguayensis”, fue invitada por Antonio Gasalla para participar del espectáculo “Sólo Clásicos”, con el que recorrió parte de Uruguay y Argentina y entre las últimas risas está “Busco al hombre de mi vida (marido ya tuve)”, uno de los grandes éxitos del teatro nacional. Ha protagonizado varios musicales de Omar Varela, dejando más que claro sus inigualables condiciones y versatilidad sobreel escenario. Ha ganado premios y reconocimientos tanto de crítica, prensa y público (Florencios, Iris, Estrella de la popularidad. Tabaré). Trabajó junto a Antonio Gasalla en la calle Corrientes y ahora se integra al personal de profesores de Espacio Teatro

Laura fue convocada por el actor y humorista Antonio Gasalla, para trabajar en sus espectáculos teatrales en Buenos Aires, giras y también en Punta del Este; dichas obras fueron "Solo Clásicos" y "Gasalla Nacional".

Teatro 

Telecataplum en teatro
Humores que Matan
Cándido
Tijeras fatales
Sylvia
Cómo lo hace la otra mitad
El efecto de los rayos gamma sobra las margaritas de la luna
Solo Clasicos con Antonio Gasalla
Gasalla Nacional

Televisión 
Telecataplúm (Teledoce)
Plop (Teledoce)

Premios 
Premio Florencio a mejor actriz de reparto por El efecto de los rayos gamma sobra las margaritas de la luna
Premio Iris de El País por Sylvia
Premio Tabaré de La República a la mejor actriz humorística de la televisión en 1993.

Referencias 

Actrices de teatro de Uruguay
Actrices de televisión de Uruguay
Ganadores del premio Florencio
Nacidos en Montevideo